Linau (Duitsland), gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, Kreis Hertogdom Lauenburg.
 Linau (Lingga Utara), plaats in het bestuurlijke gebied Lingga in de provincie Riouwarchipel, Indonesië.
 Linau (Maje), plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu, Indonesië.